Stati Uniti d'America
 Doylestown – villaggio della Contea di Wayne, Ohio
 Doylestown – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Doylestown – township della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Doylestown – villaggio della Contea di Columbia, Wisconsin